Nova Luzitânia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Nova Luzitânia (ort), São Paulo, 
 Nova Luzitânia (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar